Васи́лий Станисла́вович Гря́зин (род. 11 ноября 1993 года, Москва) — российский автогонщик, чемпион Латвии в классе R4 2012 года, серебряный призёр чемпионата России 2012 года, серебряный призёр этапа чемпионата Европы по ралли 2014 года.

Спортивная карьера

2011 
C 2011 года профессионально выступает за команду SRT (Латвия), участвует в Чемпионатах Латвии и России по ралли.

2012 

Вторым финишировал в Rally Masters Show-2012, где получил специальную награду Moscow Ice Master (за лучшее прохождение ледовых спецучастков).

Завоевал «бронзу» Чемпионата России, где на протяжении практически всех этапов занимал лидирующую позицию, из которых один этап выиграл в абсолютном зачете. Из-за схода на зимнем карельском этапе, вызванным серьезным нарушением правил безопасности со стороны организаторов, потерял возможность безоговорочного лидерства. Финальный этап чемпионата в Новороссийске выдался самой яркой и напряженной гонкой и лишь цепь случайностей отбросила пилота на третью позицию.

Успешно проведя «параллельный» сезон на прибалтийских трассах, Василий сумел победить в самом мощном и современном зачете R4 Чемпионата Латвии по ралли.

Результаты 2012 года

2013 

Год начал с участия в гонке на выносливость «24 часа Дубая». Вторым финишировал в Rally Masters Show-2013, где уступил только регулярному участнику Чемпионата мира по ралли — Евгению Новикову.
Весь 2013 год спланирован по тренерской программе наставника Василия — его отца Станислава Грязина — как насыщенный тренировочный год. В программу вошли выступления на европейских гонках — этапах Чемпионата Финляндии, а также этапах Чемпионата мира по ралли. Для повышения наката Василий принимал участие в гонках RRC — российского кольцевого чемпионата в составе команды Аэроэкспресс на автомобилях LADA Kalina, а также в этапах гонок VLN на легендарной гоночной трассе Nürburgring.

Результаты 2013 года

2014 
Планируется участие в Чемпионате Европы. Провёл 4 гонки в Чемпионате России по кольцевым автомобильным гонкам, дважды приехал на подиум, занял итоговое 13-е место в классе «Туринг-Лайт».

Василий дебютировал во французской ледовой серии "Trophee Andros" с победы в классе Elite 2. Третий этап серии также увенчался успехом — третье призовое место в классе Elite 2. Однако из-за плотного графика Василия оказалось невозможным серьезно подойти к подготовке гонки подобного типа и организовать дополнительные тесты, поэтому было принято решение покинуть французскую серию.

2015
Василий Грязин возвращается в ралли, но уже не на полном приводе, а на переднем — на Peugeot 208 R2. В планах — участие в Чемпионате Европы.

Кроме того, Василий ведёт активную подготовку к ралли-кроссу, в котором планируется участие в нескольких этапах Чемпионата Европы и мира на Ford Fiesta категории RX-lite, а также Василий собирается тестировать совершенно новый автомобиль — Subaru Impreza WRX STI 2015 модельного ряда.

Результаты 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница Василия Грязина на Facebook
 Официальная страница Василия Грязина ВКонтакте
 Профиль на сайте команды SRT
 Официальный профиль Василия Грязина в Instagram

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Автогонщики России
Раллисты России
Пилоты WRC из России
Ралли-кроссмены по алфавиту
Ралли-кроссмены России
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Раллисты по алфавиту
Пилоты РСКГ